High Strung – album di Al Caiola del 1959
High Strung – film del 1991 diretto da Roger Nygard
High Strung – romanzo di G.H. Stone della serie I tre investigatori